Child of Eden — музыкальная игра, созданная Тэцуя Мидзугути (известным благодаря работе над игрой Rez), разработанная Q Entertainment и изданная Ubisoft.

Игра служит приквелом к более ранней игре Тэцуя Мидзугути Rez. Она была разработана для Xbox 360, PlayStation 3 и совместима с Microsoft Kinect и PlayStation Move, а также со стандартными контроллерами обеих консолей.

Как и в случае Rez, Child of Eden представляет эксперимент по синестезии, объединение звукового, визуального и тактильного опыта. Игра представляет музыку проекта Genki Rockets.

Сюжет 
Сюжет Child of Eden раскрывается через введение игры. Основное внимание в нём на девушку по имени Lumi, которая была первым человеком, рождённым в космосе 11 сентября 2019 года на борту международной космической станции. На протяжении всей своей жизни она мечтала посетить Землю, передавая свои чувства в песне, которую ниспослала населению планеты. Когда она умерла, её тело было сохранено, её воспоминания были записаны и архивированы. Далее история повествует о продвижении человечества в космических исследованиях и создание универсальной обширной системы интернет, названной Eden. Eden описывается как фонтан, из которого все знания вытекают, для тех кто никогда не ступал на поверхность земли, содержащий всю историю человечества и все знания. В 23 веке учёные попытались использовать сохраненные данные Lumi для создания живущей персоны в eden, эксперимент назвали Project Lumi. Когда её перекомпиллированная персона появилась и проснулась внутри Eden, она была атакована и захвачена неизвестным компьютерным вирусом.

Цель игрока в Child of Eden спасти Project Lumi, который близок к завершению, от вирусной атаки. Если будет завершен Project Lumi, будет воспроизведена человеческая персона в Eden, искусственный интеллект в котором происходит действия Rez.

Игровой процесс 
Примерно как в  Rez, игра вращается вокруг съемки различных объектов, появляющихся на экране, которые создают звуковые эффекты в момент разрушения. Игроки выбирают между использования функции захвата, похожей на геймплей Rez,  для «оранжевых» целей или быстрого огня —  для «фиолетовых». Используя Kinect, игрок может прицеливаться при помощи рук и менять оружие, обычные контроллеры также могут быть использованы. Как в Rez HD, игроки могут использовать дополнительные контроллеры для обеспечения внешней вибрации и в процессе игры настраивая музыку под действия и передвижения игрока.

Игрока предоставляет 5 уровней, названных Архивами, каждый с разными визуальными темами: Matrix, Evolution, Beauty, Passion и Journey. Каждый Архив реиграбелен, изменяясь каждый раз в зависимости от качества игры и стиля предыдущего запуска.

Отзывы 

Child of Eden была встречена с очень позитивными отзывами. Joystiq дал максимальную оценку.

Продажи 
В соответствии с NPD Group, в дебютный месяц июнь Child of Eden было продано 34,000 штук на Xbox 360, и был присвоен рейтинг 83.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2011 года
Музыкальные игры
Игры для PlayStation 3
Приквелы компьютерных игр
Компьютерные игры со стереоскопической трёхмерной графикой
Игры для Xbox 360
Компьютерные игры, разработанные Q Entertainment
Компьютерные игры, изданные Ubisoft Entertainment